Autorami tekstu hymnu Republiki Udmurckiej są Tatiana Władykina (wersja udmurcka) i A. A. Szeptalin (wersja rosyjska). Muzykę skomponowali bracia German i Aleksander Korepanowowie.

Hymn został oficjalnie przyjęty 31 października 2002.

Tekst udmurcki 
 Шунды сиос ӝуато палэзез, 
 Юг ӟардон вуэ музъемам.
 Оскон тӧлпо — милемлы Куншетэд,
 Дан тыныд, Доре мынам! 
 
 Югдыты, Быдӟым Инмаре,
 Кыдёкысь инвисъёсмес,
 Кыдаты выль шудбурмес,
 Эрико, йӧн бурдъёсмес!

 Тон кадь мусо вань меда дуннеос, 
 Кужымед пыӵа ёзвиям. 
 Ӟеч ивордэ гурлало туриос, 
 Дан тыныд, Доре мынам! 

 Югдыты, Быдӟым Инмаре,
 Кыдёкысь инвисъёсмес,
 Кыдаты выль шудбурмес,
 Эрико, йӧн бурдъёсмес! 

 Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын, 
 Волга-Кам – пачыл вирсэрам. 
 Россиен ӵош кайгуын но данын 
 Тон, Удмуртие мынам! 

 Югдыты, Быдӟым Инмаре,
 Кыдёкысь инвисъёсмес,
 Кыдаты выль шудбурмес,
 Эрико, йӧн бурдъёсмес!

Tekst rosyjski 
 Солнце горит в алых гроздьях рябин,
 Новый день встречает земля,
 Реет твой Флаг над простором равнин,
 О Удмуртия моя!

 Воссияй, Отчизна моя,
 Счастьем путь нам озаряй!
 Да хранит Господь тебя,
 Расцветай, любимый край!

 Краше тебя нет на свете земли,
 Широки леса и поля,
 Весть о тебе вдаль несут журавли,
 Славься, Родина моя!

 Воссияй, Отчизна моя,
 Счастьем путь нам озаряй!
 Да хранит Господь тебя,
 Расцветай, любимый край!

 Каму Волгу питала века
 Родников живая вода,
 В горе и славе с Россией всегда
 Ты, Удмуртия моя!

 Воссияй, Отчизна моя,
 Счастьем путь нам озаряй!
 Да хранит Господь тебя,
 Расцветай, любимый край!

Zobacz też 
 Udmurcja
 godło Udmurcji, flaga Udmurcji

Udmurcja
Udmurcja